White Hart Danes (WHD) er en dansk fanklub af engelske fodboldklub Tottenham Hotspur.

Eksterne henvisninger 
 http://www.spurs.dk

Fodboldfanklubber
Tottenham Hotspur F.C.